Jany peut désigner :

Patronymes 

 Alex Jany (1929-2001), champion de France et d'Europe de nage libre à plusieurs reprises

Toponymie 
en Pologne
 Jany, un village dans la voïvodie de Lubusz
 Jany, un village dans la voïvodie de Varmie-Mazurie